Fry steht für:
 Fry (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Fry (Rennwagen), Formel-2-Rennwagen

Fry ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fry (Arizona)
 Fry (Georgia)
 Fry (Kentucky)
 Fry (West Virginia)

Orte in Frankreich:
 Fry (Seine-Maritime), Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Fry, Ortschaft in der Gemeinde Taninges im Département Haute-Savoie

Orte in Griechenland:
 Fry, Haupt- und Hafenort der griechischen Dodekanes-Insel Kasos

geografischer Objekte:
 Fry-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Fry Peak, Berg im Palmerland, Antarktika
 Fry Saddle, Gebirgspass im Viktorialand, Antarktika

astronomischer Objekte:
 (5190) Fry, Asteroid des Hauptgürtels

fry steht für:
 Westfriesische Sprache, als Sprachcode nach ISO 639–3

FRY steht für:
 Federal Republic of Yugoslavia (deutsch: Bundesrepublik Jugoslawien), siehe Serbien und Montenegro

Siehe auch:

 Frye
 Frei
 Frey

Abkürzung